Illantis picroleuca är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1921. Illantis picroleuca ingår i släktet Illantis och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
picroleuca